Мовзе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65306.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Тулузы, в 22 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 233 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 127 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 101 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 79,5 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 101 активных жителей работали 93 человека (50 мужчин и 43 женщины), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 26 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1941 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи